Příjmení Collins nosí více různých osobností:

 Albert Collins (1932–1993) – americký bluesový zpěvák a kytarista
 Allen Collins (1952–1990) – americký hudebník 
 Bootsy Collins (* 1951) – americký zpěvák a instrumentalista
 Cecil Collins (1908–1998) – anglický malíř a grafik
 Danielle Collinsová (* 1993) – americká profesionální tenistka
 Edgar Collins, viz Zdeněk Vojtěch Peukert (1907–1982) – český spisovatel
 Eileen Marie Collinsová (* 1956) – americká pilotka a kosmonautka
 Francis Collins (* 1950) – americký genetik, nositel Templetonovy ceny
 Chad Michael Collins (* 1979) – americký filmový a televizní herec
 Jackie Collins (1937–2015) – anglická spisovatelka
 James Michael Collins (* 1983) – velšský fotbalista
 James Steven Collins (* 1990) – irský fotbalista
 Jessie Collins (* 1983) – americká herečka
 Joan Collins (* 1933) – anglická herečka, sestra Jackie Collins
 John J. Collins  (* 1946) – americký starozákonní badatel a vysokoškolský profesor
 Judy Collins (* 1939) – americká hudebnice
 Junior Collins (Addison Collins Jr.; 1927–1976) – americký jazzový hornista
 Kim Collins (* 1976) – sportovec atlet ze státu Svatý Kryštof a Nevis
 Lewis Collins (1946–2013) – britský herec
 Lily Collins (* 1989) – anglická a americká herečka
 Marjory Collinsová (1912–1985) – americká fotografka
 Mary Cathleen Collins, viz Bo Derek (* 1956) – americká herečka a modelka
 Mel Collins (* 1947) – britský saxofonista a flétnista
 Michael Collins – více různých osob (rozcestník)
 Misha Collins (* 1974) – americký herec 
 Patricia Hill Collinsová (* 1948) – americká socioložka
 Peter Collins – více různých osob (rozcestník)
 Phil Collins (* 1951) – britský zpěvák
 Ray Collins (1939–2012) – americký zpěvák
 Roger Collins (* 1949) – anglický historik
 Sean Collins (* 1983) – americký hokejový obránce
 Stephen Collins (* 1947) – americký herec
 Steve Collins (* 1964) – kanadský skokan na lyžích
 Susan Collinsová (* 1952) – americká politička
 Suzanne Collinsová (* 1962) – americká spisovatelka
 Thomas Christopher Collins (* 1947) – kanadský římskokatolický kněz, arcibiskup Toronta a kardinál
 Wilkie Collins (1824–1889) – britský spisovatel
 William Collins (1721–1759) – anglický básník

 jiný význam
 Collins (Georgie) – město v USA
 Collins (kráter) – kráter na Měsíci
 Tom Collins – koktejl
 Treacher Collinsův syndrom – lidské dědičné postižení
 třída Collins – třída ponorek australského námořnictva

Anglická příjmení